

A
 Abiotique (facteur)
 Abondance
 Adaptation
 Agroécologie
 Altruisme
 Association
 Auto écologie
 Autotrophie

B
 Biocénose
 Bioécologie
 Biogéographie
 Biomasse
 Biome
 Biométrie
 Biosphère
 Facteurs Biotiques
 Biotope

C
 Chaîne alimentaire
 Chorologie
 Climat
 Climax
 Communauté
 Compétition
 Biologie de la conservation
 Conservation ex situ
 Conservation in situ
 Consommateurs
 Consommation
 Convergence (évolution)
 Corridor biologique
 Croissance démographique
 Cybernétique
 Cycles biogéochimiques

D
 Charles Darwin
 Déterminisme
 biodiversité ou Diversité spécifique
 Dynamique des populations

E
 Écologie (définition et présentation générale)
 Agroécologie (Écologie agricole)
 Échantillonnage
 Écologie des écosystèmes
 Écologie du paysage
 Écologie globale
 Écologie historique
 Écologie humaine
 Écologie des populations
 Écologie théorique
 Écologie urbaine
 Écologisme
 Économie de la nature
 Écophysiologie
 Écosphère
 Écosystème
 Écotone
 Écotoxicologie
 Écotype
 Entraide
 Environnement
 Équilibre naturel
 Éthologoquie
 Euryèce
 Extinction des espèces

F
 Facteur limitant
 Faune
 Flore
 Formation phytogéographique

G
 Génétique
 Génétique des populations
 Globalité

H
 Habitat
 Harmonie de la nature
 Hétérotrophie
 Holisme
 Homéostasie

I
 Idéologie
 Indicateurs biologiques
 Individu
 Écologie (institutionnalisation) (Institutionnalisation de l'écologie)

L
 Lithosphère
 Lutte biologique

M
 Modélisation

N
 Nutrition

O
 Organicisme
 Organisme

P
 Paléoécologie
 Écologie du paysage
 Phénologie
 Photosynthèse
 Physiocrate
 Phytosociologie
 Pollution
 Population
 Prédation
 Principe de Gause
 Producteurs
 Pyramides trophiques

R
 Ressources
 Réseau trophique
 Résilience écologique

S
 Saproxylique
 Saproxylophage
 Sélection naturelle
 Sociobiologie
 Écologie du sol
 Spiritualisme
 Sténoèce
 Stress
 Succession
 Symbiose
 Synécologie
 Systémique

T
 Taxinomie
 Technocratie écologique
 Téléologie
 Thermodynamique
 Transformisme (biologie)

V
 Variabilité
 Végétation
 Vie
 Vitalisme

X
 Xylophage

Z
 Zoogéographie